Inner Circle (anglicky vnitřní kruh nebo vnitřní okruh) může znamenat:
 Inner circle – bývalé označení pro linku londýnského metra Circle
 Inner Circle (hudební skupina) – jamajská reggae hudební skupina